Le Lais, opera giovanile di François Villon
Lais, forma poetica della letteratura medievale
Lais bretoni, lais della letteratura cavalleresca di area francese e inglese
Lais (o Laide) di Corinto, etera dell'antica Grecia
Lais (o Laide) di Hykkara, etera dell'antica Grecia
Alberto Lais (1882-1951), ammiraglio italiano
Saint-Martin-des-Lais, comune francese
Villa Lais, parco nella quartiere Tuscolano città di Roma.
Lais, capoluogo del distretto di Oqdarya, nella regione di Samarcanda.
Lais (o Laish), altro nome della città di Tel Dan

Pagine correlate 

LAI